Фрезер — ручна фрезерна машина
 Брюс Фрезер, 1-й барон Фрезер Нордкап (1888–1981) — британський флотоводець, адмірал флоту, барон.
 Фрезер Шеллі-Енн (, 27 грудня 1986) — ямайська легкоатлетка, олімпійська чемпіонка.